La Primeira Divisão 1974-1975 è stata la 37ª edizione della massima serie del campionato portoghese di calcio e si è conclusa con la vittoria del , al suo ventunesimo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Yazalde (Sporting CP) con 30 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Benfica campione di Portogallo 1974-75 e qualificato in Coppa dei Campioni 1975-1976.
 Boavista vincitore della Taça de Portugal 1974-1975 e qualificato in Coppa delle Coppe 1975-1976.
  Porto e Sporting CP qualificati in Coppa UEFA 1975-1976.
  Oriental, Olhanense e Espinho retrocesse in Segunda Divisão.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (21)
 Minor numero di sconfitte:  (2)
 Miglior attacco:  (64 gol segnati)
 Miglior difesa:  (12 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+50)
 Maggior numero di pareggi:  (10)
 Minor numero di pareggi:  (3)
 Minor numero di vittorie:  (4)
 Maggior numero di sconfitte: ,  (19)
 Peggior attacco:  (21 gol segnati)
 Peggior difesa:  (70 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-39)

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1974-1975

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1974
Calcio nel 1975
Campionato portoghese di calcio